Die 37. Asiatischen Radsportmeisterschaften (37th Asian Cycling Championships) fanden vom 6. bis 10. Februar 2017 in Neu-Delhi in Indien (Bahn) und vom 26. Februar bis 2. März in Manama in Bahrain (Straße) statt. Veranstalter ist die Asian Cycling Confederation (ACC). Gleichzeitig werden die 24. Asiatischen Junioren-Radmeisterschaften und die 6. Asiatischen Paracycling-Bahnmeisterschaften durchgeführt.

Indien war zum vierten Mal Gastgeber dieser Kontinentalmeisterschaften im Radsport, Bahrain zum ersten Mal. In Neu-Delhi nahmen 600 Sportlerinnen und Sportler aus 20 asiatischen Ländern teil.

Erstmals wurden die Straßen- und die Bahnwettbewerbe getrennt ausgetragen.

Resultate Elite

Bahnradsport

Männer

Frauen

Straßenradsport

Männer

Frauen

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Resultate Bahn (Männer)
 Resultate Bahn (Frauen)
 Website der Straßenmeisterschaften

Einzelnachweise 

2017
Radsportveranstaltung 2017
Radsportwettbewerb in Indien
Sportveranstaltung in Delhi
Sportveranstaltung in Manama
Radsportwettbewerb in Bahrain